Het tennistoernooi Australian Open werd in 1998 bij de vrouwen voor de 72e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als achtste geplaatste Spaanse Conchita Martínez met 6-3 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

  Martina Hingis (winnares)
  Lindsay Davenport (halve finale)
  Amanda Coetzer (vierde ronde)
  Iva Majoli (derde ronde)
  Mary Pierce (kwartfinale)
  Irina Spîrlea (eerste ronde)
  Arantxa Sánchez Vicario (kwartfinale)
  Conchita Martínez (finale)

  Sandrine Testud (kwartfinale)
  Anke Huber (halve finale)
  Brenda Schultz-McCarthy (tweede ronde)
  Sabine Appelmans (eerste ronde)
  Lisa Raymond (derde ronde)
  Dominique Van Roost (derde ronde)
  Ruxandra Dragomir (vierde ronde)
  Ai Sugiyama (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1998